Строїнський — прізвище.

 Марцін Строїнський
 Станіслав Строїнський

Прізвища